Марценюк — фамилия. Известные носители:
 Марценюк, Сергей Николаевич (1925—1998) — советский генерал-майор.
  (род. 1981) — украинская социолог и гендерная исследовательница.

См. также 
 Марцинюк, Иван Витальевич